Limited liability company (LLC) — англоязычное название обществ с ограниченной ответственностью (ООО):
 Limited liability company (США) — специфическая для США форма общества с ограниченной ответственностью.
 Общество с ограниченной ответственностью (Россия) (часто переводимое с русского языка на английский как Limited Liability Company и сокращаемое до LLC) — в российском законодательстве, учреждённое одним или несколькими учредителями хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли.